Первая словацкая футбольная лига 1996/1997 () — 4-й сезон чемпионата Словакии по футболу.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Бомбардиры

Ссылки 
 Чемпионат Словакии на rsssf.com

1996/1997
Словакия
Словакия
Спорт в Словакии в 1996 году
Спорт в Словакии в 1997 году
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 1996/1997